Чудесный улов (Чудесный улов рыбы; Чудесная ловля рыб) — на Галилейском (Геннисаретском) озере:

 Чудесный улов — два новозаветных эпизода из жизни Христа: до казни () и после его казни ().

В искусстве
 «Чудесный улов» (1444) — картина Конрада Вица;
 «Чудесный улов» (1515) — картина Рафаэля;
 «Чудесный улов» (1610) — картина Рубенса;
 «Чудесный улов» (1762) — картина Антона Лосенко (СПб., Русский музей);
 «Чудесный улов» — гравюра Гюстава Доре.